Mosnac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Mosnac (Charente) im Département Charente
 Mosnac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime